Az 1993–1994-es jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának második alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 20 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.

Lebonyolítási rendszer
A bajnokságot tíz-tíz csapat részvéttelével két csoportra osztották (A, B). A csapatok oda-vissza játszottak egymással. Az őszi fordulók végén az A csoport utolsó négy helyezettje helyet cserélt a B csoport első négy helyezettjével. A bajnokság végén ugyanez történt, annyi kivétellel, hogy az utolsó három helyezett kiesett a másodosztályba.

Őszi fordulók

IA

IB

Tavaszi fordulók

IA

IB

 A Partizan Beograd az 1993-94-es szezon bajnoka.
 A Sutjeska Nikšić, a Mogren Budva és a Jastrebac Niš kiesett a jugoszláv SZK másodosztályba (Druga szavezna liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Jugoszláv 1
Jugoszláv 1
Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok